«Куа́нтико», также известный как «Ба́за Куантико» () — американский телевизионный сериал, вышедший на ABC в сезоне 2015—2016 годов. Сериал транслировался по воскресеньям в десять вечера после другой новинки канала, «Кровь и нефть», начиная с 27 сентября 2015 года. В центре сюжета находится группа молодых новобранцев ФБР, один из которых тайно является террористом, которые проходят обучение на базе Куантико в штате Виргиния.

15 мая 2017 года телесериал был продлён на третий сезон, который будет состоять из 13 эпизодов.

11 мая 2018 года сериал был закрыт после третьего сезона.

Сюжет 
Алекс Пэрриш, бывший новичок ФБР, становится главной подозреваемой в организации теракта на Центральном вокзале Нью-Йорка, где её арестовывают за измену. В воспоминаниях она и другие агенты (у каждого свои причины для поступления в бюро) тренируются в Академии ФБР. Первый сезон повествует об её отношениях с друзьями, в то время как она подаётся в бега и пытается доказать свою невиновность. Во втором сезоне Алекс была уволена из ФБР (в воспоминаниях она работает под прикрытием ФБР в качестве новобранца ЦРУ). Сюжет вращается вокруг саммита G-20 в Нью-Йорке, где террористическая группировка «Фронт освобождения граждан» берёт в заложники всех находящихся в здании. Через две недели после захвата заложников, Клэр Хаас и директор ЦРУ Мэттью Кейз образуют тайную целевую группу ЦРУ-ФБР (возглавляемую Клэем Хаасом), чтобы разоблачить восемь заговорщиков, которые тайно участвовали в захвате заложников.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Приянка Чопра — Алекс Пэриш, многообещающий агент ФБР, которая становится главной подозреваемой в подрыве «Гранд Централ» в Нью-Йорке. После обвинений уходит в подполье, чтобы найти настоящих преступников и очистить своё имя. В конце первого сезона была якобы уволена из ФБР и стала работать на ЦРУ под прикрытием для обнаружения преступной ячейки УРЦ. Во втором сезоне участвует в миссии по спасению участников съезда G20. В ходе операции Алекс узнаёт о жёстких дисках со всеми разведданными по каждой стране-участнице, которые и стали истинной целью террористов.
 Джейк Маклафлин — Райан Бут, секретный агент, подосланный в Куантико в качестве агента ФБР, которому было поручено следить за Алекс Пэриш, но он в неё влюбился. Там он берёт на себя роль Миранды в качестве консультанта персонала. После завершения подготовки в ЦРУ и тайной миссии в тренировочном лагере, он примыкает к террористической группе «Фронт освобождения граждан». Неизвестно, что мотивировало его присоединиться к группе.
 Джош Хопкинс — агент ФБР Лиам О’Коннор. Был понижен в должности и стал преподавать в академии ФБР. Был роман с Мирандой Шоу. Он и отец Алекс окончили академию несколько лет назад. Одна из первых их операций провалилась, в ней погибли 200 человек. Провёл одну ночь с Алекс. Был убит Алекс и Райаном. (сезон 1)
 Онжаню Эллис — директор «Куантико» Миранда Шоу, помощник директора Академии ФБР «Куантико», директор по вопросам учебной программы и наставник Алекс. Была уволена из академии после рассекречивания информации с участием практиканта, Райана Бута. В конце первого сезона Миранда назначена заместителем директора ФБР. В будущем она показана как представитель террористической группировки «Фронт освобождения граждан».
 Ясмин Эл Массри — Нима Амин / Рейна Амин, близнецы, завербованные Мирандой, выдающие себя за одного человека, Ниму. Агрессивная и нерелигиозная Нима отчаянно хочет стать спец-агентом, но не совсем готова по физическим и психологическим показателям. В то время как Рейна, более религиозная, лучше подходит для этой роли. В будущем, Нима и Рейна работают под прикрытием в террористической ячейке. Позже, Нима работает в качестве агента в Нью-Йорке, в то время как Рейна покинула ФБР из за эмоциональной травмы. Рейна первоначально переехала домой в Детройт, штат Мичиган, но позже стала дипломатическим переводчиком высокого уровня, а Нима осталась в ФБР. В будущем, Нима присоединяется к террористической группе «Фронт освобождения граждан».
 Джоанна Брэдди — Шелби Уайтт, лучшая подруга Алекс и отличный стрелок. У неё богатая семья, владеющая несколькими корпорациями. Родители Шелби якобы были убиты во время террористического акта 11 сентября 2001 года, что мотивировало её присоединиться к ФБР, чтобы в будущем предотвращать теракты. Позже выяснилось, что её родители подделали свою смерть, после невольной продажи программного обеспечения как оружия талибам. После скандала, её увольняют из ФБР. В конце первого сезона Миранда восстанавливает Шелби в качестве агента.
 Тейт Эллингтон — Саймон Ашер. Он еврей по национальности. Увлечен Нимой и Рейной, которые обнаруживают, что он провел большую часть своей жизнь в Секторе Газа. Саймона официально выгнали из Куантико, после чего он попал в руки террористов. В конце первого сезона жертвует собой ради команды, сбрасывая бомбу с моста. (сезон 1)
 Грэм Роджерс — Калеб Хаас, тренировавшийся в качестве аналитика в Академии. Первоначально пробовался на роль агента, но провалил задание. Позже он был восстановлен в качестве стажёра-агента. С развитием событий, он переходит учиться в Калифорнийский университет в Беркли. (1 сезон)
 Анабель Акоста — Натали Васкес, бывшая соперница Алекс в Академии и в борьбе за сердце Райана. В событиях, произошедших после взрыва бомбы показано, что она стала агентом ФБР и является одним из агентов, кто охотится на Алекс. Вскоре после того, как Натали помогает Алекс обнаружить настоящего террориста, её подрывают на складе. (сезон 1)
 Рассел Тови — Гарри Дойл, загадочный персонаж, смахивающий на Томаса Крауна. (сезон 2)
 Перл Туси — Дайана Мампаси, дисциплинированный адвокат, которая работает на своих родителей в фирме в Бостоне. (2 сезон)
 Блэр Андервуд — Оуэн Холл, привлекательный и умный сотрудник ЦРУ, который обучает молодых оперативников. (сезон 2)
 Хантер Пэрриш — Клэй Хаас, брат Калеба Хааса

Второстепенный состав 
 Рик Коснетт — Элиас Харпер
 Джейсон Луке — Чарли Шоу, сын Миранды
 Анна Хайа — Сита Пэриш, мать Алекс
 Джейкоб Артист — Брэндон Флетчер

Список эпизодов 
{| class="wikitable" style="width: auto; text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата выхода
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители(в млн.)
|-
| style="background:#055563; color:#100; text-align:center;"|
| 1
| 22
| 27 сентября 2015
| 15 мая 2016
| 55
|8,05
|-
| style="background:#C3BCB5; color:#100; text-align:center;"|
| 2
| 22
| 25 сентября 2016
| 15 мая 2017
| 99
| 4,53
|-
| style="background:#7B1219; color:#100; text-align:center;"|
| 3
| 13
| 26 апреля 2018
| 3 августа 2018
| 
| 
|}

Сезон 1 (2015-16)

Сезон 2 (2016-17)

Сезон 3 (2018)

Производство

Разработка 
17 сентября 2014 года, было объявлено, что ABC купил оригинальную концепцию драмы у Марка Гордона и сценариста Джошуа Сафрана. Проект, производства ABC Studios и Mark Gordon Co., описывался как смесь «Анатомия страсти» (где Гордон является одним из исполнительных продюсеров) с «Родина». 23 января 2015 года канал заказал съемки пилотного эпизода для сезона 2015-16 годов. Съёмки пилотного эпизода проходили в марте 2015 года в Атланте, штат Джорджия, а его режиссёром выступил Марк Манден. 7 мая 2015 года канал утвердил пилот и заказал съемки первого сезона. Позже съемки были перенесены в Канаду, в Шатоге, Монреаль.

Кастинг 
Объявления о подборе актёров начались в феврале 2015 года. 9 февраля Тейт Эллингтон стал первым актёром, утверждённым на участие в проекте, играя роль одного из новобранцев, гея и хипстера из Бруклина. 20 февраля Грэм Роджерс присоединился к проекту в роли, красивого, но сложного в работе новобранца. 25 февраля было объявлено, что Онжаню Эллис будет играть ведущую роль директора Куантико Миранды Шоу, чрезвычайно профессиональной и жесткой в работе, благодаря чему и ставшей первой женщиной-главой базы. Эллис была нанята на ведущую роль после успеха ABC с сериалами «Скандал» и «Как избежать наказания за убийство», которые расширили возможности для афроамериканских актрис играть главные роли на телевидении. Вслед за Эллис было объявлено, что Дугрей Скотт подписался играть специального агента, который был бывшим партнёром Миранды, а ныне является её подчиненным. На следующий день было объявлено, что звезда Болливуда Приянка Чопра будет играть новобранца, которая начинает роман со своим коллегой. 3 марта Джейк Маклафлин был утвержден на роль любовного интереса для героини Чопры, тогда как Джоанна Брэдди и Ясмин Эл Массри присоединились в двух других ролях к пилоту.

После майских апфронтов ABC решил произвести небольшие изменения в актерском составе и заменить Дугрея Скотта, сыгравшего агента Лиама О’Коннора в пилотном эпизоде на другого актера. В июле было объявлено, что роль взял на себя Джош Хопкинс. Также в июле было объявлено, что Анабелль Акоста присоединилась к сериалу во второстепенной роли на несколько эпизодов. В начале сентября было объявлено, что её роль будет расширена, вследствие того, что актриса была повышена до регулярного состава. 20 июля Рик Коснетт присоединился к шоу во второстепенной роли аналитика Миранды и открытого гея. В ноябре к актерскому составу присоединилась Марсия Кросс во второстепенной роли сенатора и кандидата вице-президенты США.

Хопкинс, Эллингтон и Акоста покинули сериал после первого сезона, так как их персонажи были убиты. Для второго сезона к сериалу тем временем присоединился Рассел Тови, о чём было объявлено в июне 2016 года. В июле Блэр Андервуд также присоединился к сезону в основной роли.

Трансляция 
В мае 2015 года было объявлено, что сериал будет транслироваться по вторникам в десятичасовом тайм-слоте после шоу «Агенты «Щ.И.Т.»». 2 июня было объявлено, что сериал переместился в осеннем расписании на десять вечера воскресенья, сменив ранее заявленную фэнтези-мыльную оперу «Цари и пророки». Таким образом сериал будет выходить после новой прайм-тайм мыльной оперы «Кровь и нефть».

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Виргинии
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы о шпионах